Клод Французская (1499—1524) — королева Франции (с 1515), жена короля Франциска I.
 Клод Французская (1547—1575) — вторая дочь Генриха II и Екатерины Медичи.